Сан Лорензо Какаотепек има више значења:

 Општина Сан Лорензо Какаотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лорензо Какаотепек (Сан Лорензо Какаотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику